Powódź nad Missisipi (1927) –
 Powódź nad Missisipi (2011) –

Zobacz też